Mahmud kan syfta på:

 Mahmud av Ghazni
 Mahmud Ghazan
 Mahmud I av Stora Seldjuk
 Mahmud II av Stora Seldjuk
 Mahmud I, osmansk sultan
 Mahmud II, osmansk sultan
 Mahmoud Darwish
 Mahmud Abbas
 Mahmoud Ahmadinejad
 Mahmut Emlek, turkisk fotbollsspelare

Mansnamn